Amerikai Egyesült Államok
 Suplee (Oregon)
 Suplee (Pennsylvania)